Le vent de la nuit může být:

 Le Vent de la nuit (román) – román Michela del Castillo z roku 1972
 Le Vent de la nuit (film) – film Philippe Garrela z roku 1999
 Le Vent de la nuit (album) – album Johna Calea z roku 1999